U 1 oder U 1 bzw. U-1 steht für:

 eine Kindervorsorgeuntersuchung, siehe Kindervorsorgeuntersuchung#Die einzelnen Untersuchungen
 ein Symbol in der Physik zur Bezeichnung der Spannung der ersten von drei Phasen im Dreiphasenwechselstrom
 U1 TV, ein privater Fernsehsender in der Schweiz, siehe Schweiz 5
 Umlage U1, eine Arbeitgeberversicherung in Deutschland
 Umschlagseite 1 (vorne) bei Anzeigenbuchungen in Printpublikationen, siehe Paginierung#Umschläge
 Caspar U 1, ein Wasserflugzeug der Caspar-Werke zur Nutzung von U-Booten aus
 Udet U 1, deutsches Flugzeug der Udet Flugzeugbau
 Untergeschoss 1, liegt unmittelbar unter einem Erdgeschoss oder 1. Obergeschoss
 U 1 als Bezeichnung einer Ersatzdroge registriert von der amerikanischen  von Food and Drug Administration
 U 1, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U1 bezeichnet folgende U-Bahn-Linien:
 U-Bahn-Linie U1 (Berlin)
 U-Bahn-Strecke A (Frankfurt am Main)
 U-Bahn-Linie 1 (Hamburg)
 Stammstrecke 2 (U-Bahn München)#U1
 U-Bahn Nürnberg#Verlauf der U1
 U-Bahn-Linie U1 (Wien)

U-1 steht für:
 Duks U-1, ein in den 1920er Jahren von der UdSSR produziertes und eingesetztes Schulflugzeug
 Universal U-1, ein sowjetischer Traktor, siehe Universal (Traktor)

U 1 ist der Name folgender U-Boote:
 U 1 (Schiff, 1906) (1906–1918), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine.
 SM U 1 (1911–1919), ein U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine.
 U 1 (Kriegsmarine) (1935–1940), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine.
 ORP Dzik (P52)#HDMS U-1 (1947–1950), ein U-Boot der dänischen Marine.
 U 1 (1961) (1962–1966), ein U-Boot der Bundesmarine.
 U 1 (1967) (1967–1991), ein U-Boot der Bundesmarine.
 U-001 Saporischschja (U-Boot) (ukrainisch: U-001 Запоріжжя), ukrainisches U-Boot, ehemals sowjetisches B-435.

U(1) steht für:
 die unitäre Gruppe über den komplexen Zahlen in der Mathematik

U1